Corvallis puede referirse a:

  Corvallis (Montana), ciudad estadounidense de 976 habitantes.
 Corvallis (Oregón), ciudad estadounidense de 49332 habitantes.
 Área metropolitana de Corvallis, referida a la ciudad anterior.

 [ Corvallis], población en la ciudad de Antofagasta